Pangue puede referirse a:
 la planta y la hoja de Gunnera tinctoria, llamadas también nalca,
 la central hidroeléctrica de Pangue, ubicada en la región del Biobío (Chile),
 la localidad rural, ubicada en la comuna chilena de Los Álamos, provincia de Arauco.